George Andrews peut désigner :
George Andrews, un mathématicien américain, spécialisé en analyse, combinatoire et théorie des nombres ;
, un joueur de rugby britannique (1904-1989).
 George Andrews, né en 1955, joueur de football américain.